Altburg María Matilde Olga de Oldemburgo (Oldemburgo, 19 de mayo de 1903-Bad Arolsen, 16 de junio de 2001) era hija del gran duque Federico Augusto II de Oldemburgo con su segunda esposa, la duquesa Isabel Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin.

Primeros años 
En 1914, Altburg y su hermana Ingeborg fueron tiroteadas mientras conducían un automóvil. No se dieron cuenta del disparo hasta que pararon y vieron la bala alojada en la tapicería. Aunque la persona responsable no se conoce, se cree que era una bala perdida disparada accidentalmente.

En 1918, sus padres fueron destronados como gran duque y gran duquesa de Oldemburgo.

Matrimonio e hijos 
El 25 de agosto de 1922, Altburg contrajo matrimonio con el príncipe heredero Josías de Waldeck-Pyrmont. Él era el hijo mayor del príncipe Federico de Waldeck-Pyrmont y la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe. Como sus propios padres, los padres de Josías perdieron sus títulos al fin de la primera guerra mundial. Tuvieron cinco hijos:

 Margarita (22 de mayo de 1923-21 de agosto de 2003), desposó en 1972 al conde Francisco Augusto de Erbach-Erbach (n. 1925); se divorciaron en 1979.
 Alejandra (25 de septiembre de 1924-4 de septiembre de 2009), desposó en 1949 al príncipe Botho de Bentheim und Steinfurt (1924-2001).
 Ingrid (2 de septiembre de 1931).
 Viduquindo (9 de marzo de 1936), desposó en 1988 a la condesa Cecilia de Goëss-Saurau (n. 1956).
 Guda (22 de agosto de 1939), desposó en 1958 al príncipe Federico Guillermo de Wied (1931-2001); se divorciaron en 1962. Desposó por segunda vez en 1968 a Horst Dierkes (n. 1939).

Títulos y estilos 
 19 de mayo de 1903-25 de agosto de 1922: Su Alteza la duquesa Altburg de Oldemburgo.
 25 de agosto de 1922-16 de junio de 2001: Su Alteza la princesa heredera de Waldeck-Pyrmont.
 Pretendiente: 26 de mayo de 1946 - 30 de noviembre de 1967: Su Alteza la princesa de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias 

Casa de Holstein-Gottorp
Nobles alemanas del siglo XX
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Nacidos en Oldemburgo